Parobé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Parobé (ort), Rio Grande do Sul, 
 Parobé (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar